Клингхоффер (, , ) — еврейская фамилия. Известные носители:
 Клингхоффер, Джош (род. 1979) — американский мультиинструменталист и продюсер.
 Клингхоффер, Ицхак (1905—1990) — израильский политик, депутат кнессета 5-го, 6-го и 7-го созывов.